MYK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di May Creek (Stati Uniti)